Löhken steht für:

 Löhken (Schwelm), ein Ortsteil der Stadt Schwelm in Nordrhein-Westfalen

Löhken ist der Familienname folgender Personen:

 Sylvia C. Löhken (* 1965), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Løken